Centroscyllium är ett släkte av hajar. Centroscyllium ingår i familjen lanternhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lanternhajar
Centroscyllium